Сен-Годе́нс (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Сен-Годенс.

Код INSEE кантона — 3129. Всего в состав кантона Сен-Годенс входит 21 коммуна, из них главной коммуной является Сен-Годенс.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 21 443 человека.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Сен-Годенс на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Сен-Годенс на карте Франции 

Кантоны департамента Верхняя Гаронна